Léopold Stapleaux (1831 - 1891), romancier et auteur dramatique belge ;
 Michel Ghislain Stapleaux (1799 - 1881), peintre belge.